A Bíbor szó jelentései:

 Bíbor (szín)
 Bíbor színek, a színtartomány és a bíbor színek vonala
 bíborvörös, cardinal (Hexa-hármas: #C41E3A)
 bíbor (heraldika)
 Bíbor, női név
Bíbora, női név
 Bíborka, női név

Kapcsolódó szócikkek 
 bíbortetű, (Dactylopius coccus), korábban: (Coccus cacti)
 bíborcsiga, (Bolinus brandaris) korábban: (Murex brandaris)
 bíborkendő, sárközi stílusú hímzés
 bíboros, kardinális, méltóság a katolikus egyházban, amelyre a bíborvörös színű öltözet jellemző